Oratorio di San Marco – Agugliaro
 Oratorio di San Marco – Palermo
 Oratorio di San Marco – Prato
 Oratorio di San Marco – Rossano